Goldsboro kan syfta på:

 Bobby Goldsboro
 Goldsboro, Florida
 Goldsboro, Maryland
 Goldsboro, North Carolina
 Goldsboro, Pennsylvania